Аэропорт Атмаутлуак (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в городе Атмаутлуак (Аляска), США.

По данным статистики Федерального управления гражданской авиации США услугами Аэропорта Атмаутлуак в 2007 году воспользовалось 2613 пассажиров, что на 29 % больше аналогичного показателя за 2006 год (2018 человек).

Операционная деятельность 
Аэропорт Атмаутлуак располагается на высоте 5 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 15/33 размерами 914 x 23 метров с гравийным покрытием.<ref>Airport diagram  (GIF). Federal Aviation Administration, Alaskan Region. 2003-10-30.</small></ref>

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Бетела